Gföll ist der Name folgender Orte:

 Gföll (Gemeinde Unken), Katastralgemeinde von Unken, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Gföll (Gemeinde Waizenkirchen), Ortschaft der Gemeinde Waizenkirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Siehe auch:
 Gföhl
 Gföller